Indomito peut faire référence à:
 , différentes classes de destroyers de la Marine italienne    
 Indomito, un destroyer italien de la Classe Indomito lancé en 1913 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Indomito, un torpilleur italien de la classe Ciclone lancé en 1943 pour la Marine royale italienne.
 Indomito, un destroyer de la Classe Indomito lancé en 1955 pour la Marina Militare.